

События 
 Ассирия под правлением Ашшур-нацир-апала ІІ начала брать дань с Тира, ежегодная дань с Финикии 250 кг золота. Сидона и других городов Ханаана.

Астрономические события 
 9 февраля — кольцеобразное солнечное затмение; 56-е затмение тридцать шестого сароса. Область наилучшей его видимости попадала в экваториальные и тропические широты южного полушария.
 4 августа — полное солнечное затмение; 41-е затмение сорок первого сароса. Область наилучшей его видимости попадала в экваториальные и тропические широты южного полушария.

См. также

Примечания